Radon (86Rn) má 39 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 193 až 231, a řadu jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 222Rn (poločas přeměny 3,82 dne), 211Rn (14,6 hodin), 210Rn (2,4 h), 224Rn (107 minut) a 209Rn (28,8 min). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 26 minut, většina pod 1 minutu.

Seznam izotopů

Reference 

Radon